Aurelius steht für:

 Aurelius, Gentilname der römischen gens Aurelia
 Aurelius Augustinus (354–430), Philosoph, Theologe und Geistlicher, Bischof von Hippo, siehe Augustinus von Hippo
 Aurelius von Karthago († um 430), Bischof von Karthago
 Aurelius von Riditio (um 400–475), Bischof in Armenien
 Aurelius (Unternehmen), deutsche Beteiligungsgesellschaft
 Aurelius (New York), Ort im Cayuga County

Aurelius ist der Familienname folgender Personen:
 Brandolinus Aurelius (1454–1497), italienischer Humanist 
 Carl Axel Aurelius (* 1948), schwedischer Theologe und Geistlicher, Bischof von Göteborg 

 Eva Haettner Aurelius (* 1948), schwedische Literaturwissenschaftlerin

Siehe auch:
 Aurelius Township